Фукс (от  или идиш פוקס — ‘лисица’) — распространенная немецкая или еврейская фамилия.

Известные носители 
 Фукс, Август (1818—1847) — филолог.
 
 Фукс, Александра Андреевна (1805—1853) — русская поэтесса, автор этнографических очерков и мемуаров.
 Фукс, Алёна Борисовна (род. 1987) — казахстанская хоккеистка.
 Фукс, Альберт (1858—1910) — немецкий пианист, композитор и дирижёр, музыкальный педагог.
 Фукс, Альберт (физик) (1808—1894) — словацкий физик.
 Фукс, Андрей Фёдорович (род. 1966) — советский и германский хоккеист.
 Фукс, Анке (1937—2019) — немецкий политический деятель.
 
 Фукс, Богуслав (1895—1972) — чешский архитектор.
 
 Фукс, Бруно (род. 1999) — бразильский футболист.
 Фукс, Венцель (род. 1963) — австрийский кларнетист.
 Фукс, Вивиан Эрнест (1908—1999) — английский геолог и полярный исследователь.
 
 Фукс, Вильгельм (1898—1947) — немецкий агроном, оберфюрер СС и полковник полиции.
 Фукс, Вирджиния (род. 1988) — американская боксёрша.
 
 Фукс, Вольфганг (1915—1997) — немецко-американский математик.
 Фукс, Генрих Михайлович (1895—1937) — советский государственный деятель.
 Фукс, Георг (1868—1949) — немецкий драматург, режиссёр, теоретик театра.
 Фукс, Георг Фридрих (1752—1821) — немецкий композитор и кларнетист.
 Фукс, Георгий Борисович (1928—2008) — украинский советский инженер-проектировщик, ГИП большинства киевских мостов через Днепр.
 Фукс, Гильберт (1871—1952) — немецкий фигурист, двукратный чемпион мира.
 Фукс, Готфрид Эрик (1889—1972) — немецкий футболист.
 Фукс, Григорий Ильич (1894—1991) — советский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Фукс, Дана (род. 1978) — американская певица и актриса.
 Фукс, Данни (род. 1976) — немецкий футболист.
 Фукс, Джим (1927—2010) — американский толкатель ядра.
 Фукс, Джозеф (1899—1997) — американский скрипач и музыкальный педагог.
 Фукс, Дмитрий Борисович (род. 1939) — советский и американский математик.
 Фукс, Дорис (род. 1938) — американская гимнастка.
 Фукс, Егор Борисович (1762—1829) — русский историк и писатель.
 Фукс, Жан Пьер (род. 1968) — профессиональный швейцарский бодибилдер.
 Фукс, Игорь Григорьевич (1937—2010) — доктор технических наук, профессор.
 
 Фукс, Иосиф Аронович (1896—1937) — советский партийный деятель.
 Фукс, Йенё (1882—1955) — венгерский фехтовальщик.
 Фукс, Йозеф (род. 1948) — швейцарский велосипедист.
 
 Фукс, Кароль Хенрих (1851—1911) — словацкий математик и физик.
 Фукс, Кристиан (род. 1986) — австрийский футболист.
 Фукс, Ладислав (1923—1994) — чешский писатель и сценарист.
 Фукс, Лазарь (1833—1902) — немецкий математик.
 Фукс, Лев Эдуардович (1875—1916) — русский генерал.
 Фукс, Леонарт (1501—1566) — немецкий медик, один из «отцов ботаники», составитель одного из первых печатных травников.
 Фукс, Марта (1898—1974) — немецкая оперная певица.
 Фукс, Михаэль (1949—2022) — немецкий политический деятель, депутат Бундестага (2002—2017).
 Фукс, Николай Альбертович (1895—1982) — советский физикохимик.
 Фукс, Олег Валерьянович (1948—2021) — советский регбист и тренер.
 Фукс, Павел Яковлевич (род. 1971) — украинский и российский бизнесмен, меценат, основатель девелоперской компании Mos City Group.
 Фукс, Пауль фон (1640—1704) — барон, бранденбургский министр.
 Фукс, Радован (род. 1953) — хорватский учёный, политик, министр.
 Фукс, Райнхарт (1934—2017) — немецкий шахматист.
 Фукс, Райтер (род. 1973) — немецкий рок-музыкант, фронтмен и вокалист немецкой рок-группы Die Apokalyptischen Reiter, художник.
 Фукс, Рихард (1887—1947) — немецкий композитор.
 Фукс, Роберт (1847—1927) — австрийский композитор и музыкальный педагог.
 
 Фукс, Рут (род. 1946) — восточногерманская легкоатлетка.
 Фукс, Савелий Львович (1900—1976) — советский правовед.
 Фукс, Саломея (род. 1993) — швейцарская прыгунья с трамплина.
 Фукс, Самуэль (род. 1984) — бразильский волейболист.
 Фукс, Сергей (род. 1987) — немецкий велосипедист.
 Фукс, Таня (1896—1950) — еврейская журналистка и литератор в Румынии, Польше и Аргентине (идиш).
 Фукс, Теодор (1878—1953) — румынский пианист, композитор и музыкальный критик.
 Фукс, Трейси (род. 1966) — американская хоккеистка на траве.
 Фукс, Фердинанд Карл (1811—1848) — немецкий композитор.
 Фукс, Филипп Жак Эдмон (1837—1889) — французский геолог и минералог.
 Фукс, Флориан (род. 1991) — немецкий хоккеист.
 Фукс, Франц (1949—2000) — австрийский террорист.
 Фукс, Фриц — австриец, ленинградский радиожурналист, антифашист.
 Фукс, Ханс Петер (1928—1999) — швейцарский ботаник, птеридолог.
 Фукс, Харальд (род. 1951) — немецкий физик.
 Фукс, Христиан Йозеф (1801—1871) — немецкий ветеринар.
 
 
 Фукс, Эрнст (1930—2015) — австрийский художник.
 Фукс, Эрнст (1851—1930) — австрийский офтальмолог.
 Эрна Морена (урожд. Эрнестина Мария Фукс; 1885—1962) — немецкая актриса немого кино.
 Фукс, Юдит (род. 1990) — немецкая шахматистка.
 Фукс, Юрген (1950—1999) — немецкий писатель, правозащитник.

Двойная фамилия 
 Басс-Фукс, Николь (1964—2017) — американская спортсменка.

См. также 
 Фукс — бильярдный термин обозначающий случайно выигранный шар («дурак»).
 «TPz 1 Fuchs» — немецкий бронетранспортёр.
 «Фукс»
 Фуксова особая точка
 Фуксовский сад
 Фуксин 
 
 
 
 Фуксас
  — реки в Германии.
 Фуксграбен — река в Германии.
 Фуксмюль — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Фуксталь — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Фуксхофен — коммуна в Германии.
 Фуксштадт — коммуна в Германии, в земле Бавария.